Примера дивисьон 1964/1965 ()  — 22-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1964/1965
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1964 году
1965 год в Мексике